Coray bezeichnet

 die bretonische Gemeinde Coray

Coray ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Corey (geb. Coray; 1881–unbekannt), US-amerikanischer Langstreckenläufer französischer Herkunft
 Artúr Coray (1881–1909), ungarischer Leichtathlet
 Claudia Coray, Schweizer Badmintonspielerin
 Han Coray (1880–1974), Schweizer Reformpädagoge
 Hans Coray (1906–1991), Schweizer Künstler und Möbel-Designer
 Richard Coray (1869–1946), Schweizer Zimmermeister und Gerüstbauer